Александр Павлович Плигин (, село Новое, Угличский уезд Ярославской губернии — , ) — русский художник.

Родился в Ярославской губернии в крестьянской семье, старший из двенадцати детей. Детство и юность провёл в Коломне. В двадцатипятилетнем возрасте обосновался в Санкт-Петербурге, занимался как вольнослушатель в Петербургском университете, с 1907 г. брал уроки живописи у Льва Бакста и Мстислава Добужинского. С 1912 г. работал как театральный художник, участвовал в художественных выставках, в том числе групп «Мир искусства» и «Бубновый валет» (1913). С 1921 г. в Москве, работал художником в Малом театре. Вторым браком был женат на переводчице Наталье Камионской. С началом Великой Отечественной войны был эвакуирован в Чистополь. Покончил с собой.

Начиная с 1999 г., когда две работы Плигина были экспонированы на выставке новых поступлений в Третьяковскую галерею, наблюдается некоторое возрождение интереса к творчеству художника. Наследники художника передали его работы Ярославскому художественному музею, в котором в 2003 году состоялась персональная выставка его работ.

Примечания

Литература 
 Александр Павлович Плигин. Живопись, графика. — М.: Красная площадь, 2003. — 55 с., цв.илл.

Ссылки 
 Н. Бернс. Художник Александр Плигин. Возвращение к зрителю // «Введенская сторона», 2011, № 4.

Художники России XX века
Мир искусства
Бубновый валет
Художники русского авангарда
Графики русского авангарда
Персоналии:Малый театр Москвы